El término zaparrilla puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Fumana ericoides; o
 El nombre común de la planta Smilax aspera.